Altan ist ein aus dem Mongolischen und den Turksprachen stammender männlicher und weiblicher Vorname mit der Bedeutung „Gold“. Der Vorname tritt überwiegend bei Männern sowie relativ häufig als Familienname auf.

Namensträger 
 Altan Khan (1507–1582), mongolischer Fürst

Männlicher Vorname 

 Altan Aksoy (* 1976), türkischer Fußballspieler
 Engin Altan Düzyatan (* 1979), türkischer Schauspieler
 Altan Kılıç (* 1996), türkischer Fußballspieler
 Altan Öymen (* 1932), türkischer Journalist und Politiker

Familienname 
 Ahmet Altan (* 1950), türkischer Journalist und Schriftsteller
 Çetin Altan (1927–2015), türkischer Schriftsteller und Publizist
 Mehmet Altan (* 1953), türkischer Professor für Volkswirtschaft
 Kamil Altan (1924–2011), türkischer Fußballspieler
 Orhan Altan (1934–2007), türkischer Stabhochspringer
 Saadet İkesus Altan (1916–2007), türkische Opernsängerin und -regisseurin
 Sinem Altan (* 1985), türkische Komponistin und Pianistin

Weiteres 
 Altan Ord (Goldene Horde), ein mittelalterliches mongolisches Khanat von Westsibirien bis nach Osteuropa

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Weiblicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname